Себастьян Гемков (род.  года в городе ) — немецкий юрист и политик, депутат ландтага Саксонии пятого созыва, член фракции ХДС, спикер информационной политики фракции ХДС. Министр юстиции Саксонии (2014 - 2019), министр науки Саксонии (с 20 декабря 2019 года).

Биография 
С 1998 по 2004 год Себастьян Гемков изучал юриспруденцию в Лейпцигском, Гамбургском и Берлинском университетах. После первого государственного экзамена в 2004 году он работал клерком в Лейпциге, в 2006 году он сдал второй государственный экзамен и впоследствии стал работать адвокатом.

Женат, отец трёх детей.

Политика 
С 1998 года Себастьян Гемков является членом партии ХДС. В 2009 году он был избран прямым кандидатом в избирательном округе Лейпциг 2 в саксонский ландтаг, набрав 28,5 % голосов. В парламенте он является членом Комитета по образованию, науке, культуре и информационной политики, членом Комиссии по проверке полномочий, членом Комитета парламентского контроля и членом первого Следственного Комитета Саксонского парламента пятого созыва по отходам и беспорядку.

Другие обязательства 
С 2010 года Себастьян Гемков является президентом «Парламентского форума стран Центральной и Восточной Европы», беспартийной ассоциации Саксонского парламента, лидеров бизнеса и общества, которая способствует сотрудничеству между политическими и общественными деятелями Саксонии и Центральной и Восточной Европы, с целью поддержки социального развития, культуры, науки и экономики.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Политики Германии
Депутаты ландтага Саксонии
Адвокаты Германии
Политики XXI века
Члены Христианско-демократического союза Германии
Министры юстиции Саксонии